UFC Fight Night: Smith vs. Spann, также известный как UFC Fight Night 192 или UFC on ESPN+ 50 или UFC Vegas 37 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 18 сентября 2021 года в спортивном комплексе «UFC APEX» в городе Лас-Вегас, штат Невада, США.

В главном бою вечера Энтони Смит победил Райана Спэнна удушающим приёмом в первом раунде. В соглавном бою Ион Куцелаба победил Девина Кларка единогласным решением судей.

Подготовка турнира 
В качестве заглавного события турнира запланирован бой в полутяжёлом весе между бывшим претендентом на чемпионский титул Энтони Смитом (#6 в рейтинге) и Райаном Спэнном (#11 в рейтинге).

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания.

[*] Жун Чжу не смог уложиться в лимит лёгкой весовой категории и заплатит 20% от своего гонорара в пользу соперника. Бой будет проведён в промежуточном весе.

Результаты турнира 

[**] Рефери снял с Алатэна очко в третьем раунде за то, что он несколько раз держался за сетку во время боя.

Бонусы 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: бонус не присуждался
 Выступление вечера: Энтони Смит, Арман Царукян, Нейт Мэнесс и Хоакин Бакли

Последствия турнира

Рейтинги бойцов 
21 сентября после прошедшего турнира произошли очередные обновления официальных рейтингов бойцов UFC.

| Сун Ядун

Джозеф Бенавидес (бывший #6) покинул рейтинг Топ-15 наилегчайшего веса (завершил карьеру);

Алексис Дэвис (бывший #15) покинула рейтинг Топ-15 женского легчайшего веса.

См. также 
 2021 год в UFC
 Список турниров UFC

 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC Fight Night